Arazi:
 Arazi, un cheval de course né aux États-Unis en 1989.

Patronyme 
 Hicham Arazi (1973-), joueur marocain de tennis.
 Yehuda Arazi (1907-1959), membre de la Haganah durant la guerre israélo-arabe de 1948.
 Yardena Arazi (1951-), chanteuse et artiste israélienne. 

Patronyme juif